План де Окоте има више значења:

 План де Окоте (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 План де Окоте (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику